Sentimental — восьмой студийный альбом английской певицы Таниты Тикарам, выпущенный в 2005 году на лейбле Naïve. Она сама сочинила музыку и слова песен, сама исполнила и спродюсировала данный альбом.

Список композиций 
 «Something New» — 04:56
 «Play Me Again» — 03:52
 «My Love» — 04:03
 «Don’t Shake Me Up» — 02:59
 «Everyday Is New» — 04:57
 «Love Is Just A Word» — 03:44
 «Don’t Let The Cold» — 03:14
 «Forever» — 03:39
 «Got To Give You Up» — 03:53
 «Heart In Winter» — 04:55

Музыканты, принимавшие участие в записи альбома 
Accordion — Giannarelli Giordano (tracks: 3) 
Acoustic Guitar — Mark Creswell (tracks: 4 to 7) , Steve Donnelly (tracks: 1, 3, 10) 
Bass — Mark Creswell (tracks: 1, 3, 10) , Matt Radford (tracks: 2, 4, 6, 7, 9) , Neil Brockbank (tracks: 8) 
Bass [Electric] — Mark Creswell (tracks: 5) 
Celesta — Daniela Ronconi (tracks: 2, 4, 8, 9) 
Cello — Alessandro Culiani (tracks: 1, 3, 5, 8, 10) 
Clarinet [Bass] — Giorgio Babbini (tracks: 2)
Drums — Robert Trehern 
Electric Piano — Daniela Ronconi (tracks: 1, 3, 4) 
Flugelhorn [Flicorn] — Giusepe Zanca (tracks: 1 to 3, 5, 9, 10) 
Flute — Raoul Ruffilli (tracks: 1 to 3, 5, 10) 
French Horn — Daniele Rossoli (tracks: 1 to 3, 5, 9, 10) 
Guitar — Mark Creswell (tracks: 2, 4, 6 to 9) 
Organ — Daniela Ronconi (tracks: 5, 8) , Neil Brockbank (tracks: 4) 
Percussion — Daniela Ronconi (tracks: 10) 
Piano — Daniela Ronconi (tracks: 7) , Tanita Tikaram (tracks: 1 to 6, 8 to 10) 
Producer, Mixed By, Engineer — Neil Brockbank 
Tambourine — Daniela Ronconi (tracks: 7, 8) 
Trombone — Carlo Bombardi (tracks: 1 to 3, 5, 9, 10) 
Vibraphone — Daniela Ronconi (tracks: 5) 
Viola — Aldo Maria Zangheri (tracks: 1, 3, 5, 8 to10) 
Violin — Alberto de Stefani (tracks: 5) , Alessandro Marra (tracks: 5) , Carmine Rizzi (tracks: 5) , Cristiano Pulin (tracks: 5) , Laura di Marzio (tracks: 1, 3, 5, 8 to 10) , Matteo Metalli (tracks: 1, 3, 5, 8 to 10) , Simone Grizzi (tracks: 5) 
Vocals — Daniela Ronconi (tracks: 5, 8) , Nick Lowe (tracks: 4, 7) , Robert Trehern (tracks: 4, 5, 7, 8)

Ссылки 
 «Sentimental» на официальном сайте
 
 Ночное кафе Таниты Тикарам
 обложка альбома Sentimental

Альбомы Великобритании